Реймонд Комсток Торн (; , Чикаго — , Лос-Анджелес) — американский пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Торн участвовал в эстафете 4×50 ярдов вольным стилем и гонке на 50 ярдов вольным стилем. В первой дисциплине вместе со своей командой он занял второе место и выиграл серебряную медаль, а во второй занял шестое место.

Ссылки 
 Реймонд Торн на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Чикаго
Умершие в Лос-Анджелесе
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Пловцы США
Пловцы на летних Олимпийских играх 1904 года